Velryba může být:

živočichové
 Mocha Dick – legendární samec vorvaně obrovského se stal předlohou pro román Bílá velryba
 velryba – mořský savec z řádu kytovců
 Velryba černá – kytovec žijící v severozápadním Atlantiku
 Velryba grónská – kytovec žijící ve studených mořích severní polokoule
 Velryba hrbatá (Keporkak, či plejtvák dlouhoploutvý) – kosticový kytovec žijící na většině míst světového oceánu
 Velryba japonská – kytovec žijící v severní části Tichého oceánu
 Velryba jižní – kytovec žijící ve studených mořích jižní polokoule
 Modrá Velryba (Plejtvák obrovský) – kytovec, největší současně žijící živočich
 Velryba zabiják (Kosatka dravá) – největší zástupce čeledi delfínovití
 Velryba tropická Plejtvák Brydeův – středně velký kytovec žijící v tropických a subtropických oceánech a mořích
 Velryba malá (Velrybka malá) – nejmenší kosticovec, žije ve studených mořích jižní polokoule
 Velrybovití – čeleď podřádu kosticovci

 Velrybí ještěr Cetiosaurus – býložravý sauropodní dinosaurus
 Žralok velrybí (Žralok obrovský) – největší žijící zástupce žraloků

rybolov
 Bílá velryba – román amerického spisovatele Hermana Melvilla, byl také několikrát zfilmovaný
 Essex (velrybářská loď) – americká velrybářská loď potopená vorvaněm v Tichém oceánu v roce 1820, předloha románu Bílá velryba
 Hluboké pastviny – sci-fi povídka Arthura C. Clarka z roku 1954 na téma chovu velryb pro maso
 Lov velryb – druh mořského rybolovu
 Lov velryb na Faerských ostrovech – kritizovaná kulturní tradice na Faerských ostrovech
 Mezinárodní velrybářská komise – mezinárodní organizace založená na základě Mezinárodní konvence o regulaci lovu velryb
 Velrybářský člun – typ otevřeného člunu
 Velrybí tuk – živočišný tuk používaný k jídlu

místopis
 Dům U Velryby – dům čp. 453 na Starém Městě v Praze
 Dům U Velryby (Kadaň) – měšťanský dům v ulici Na Příkopě na Špitálském předměstí v Kadani
 Galerie Velryba – pražská galerie
 Údolí velryb (Al-Hitan) – paleontologické naleziště v Egyptě
 Velrybí hřbet – podmořský středooceánský hřbet v jižní části Atlantského oceánu
 Velrybí průliv – průliv v Grónsku
 Velrybí útočiště El Vizcaíno je část chráněného území El Vizcaíno v Mexiku
 Velrybí zátoka Walvis Bay – město v Namibii
 Zátoka velryb – proměnlivý mořský záliv a přírodní přístav v Rossově šelfovém ledovci v Antarktidě
 Velryba (skalní útvar) – skalní útvar ve skalním městě Maštale

v kultuře
 Ať žije velryba! – písnička Jiřího Suchého z alba Písničky a povídání ze Semaforu (1977)
 Bílá velryba (album) – album českého zpěváka Michala Hrůzy
 Děvka a velryba – film Luise Puenza z roku 2004
 Jak vytrhnout velrybě stoličku – rodinná televizní komedie režisérky Marie Poledňákové z roku 1977
 Jonáš a velryba – biblický příběh proroka Jonáše, nebo také název několika knih a filmu
 maskot Santos FC – brazilského fotbalového týmu
 Mladý muž a bílá velryba: Malý chemický epos – český román Vladimíra Párala
 Mladý muž a bílá velryba (film) – film Jaromila Jireše podle Páralova románu
 Sépie a velryba – film z roku 2005
 ve znaku norského města Molde
 Velryba – píseň kapely Poletíme? na albu Jednoduché písničky o složitém životě
 Velryba – Vládce moří – kniha kterou napsal Jacques-Yves Cousteau
 Zakleté moře – román Richarda Armstronga, mimo jiné podrobně popisuje lov velryb
 Velryba (film) – americký film z roku 2022, režie Darren Aronofsky

jiné
 A Whale – v angličtině název lodi, která sbírala ropu při havárii ropné plošiny Deepwater Horizon
 Beta Velryby (Deneb Kaitos) – nejjasnější hvězda v souhvězdí Velryby
 K-8 (ponorka) (Кит) – v ruštině velryba, ruská jaderná ponorka
 Leviatan – v hebrejštině a Bibli se výraz používá také pro velrybu
 Modrá velryba (hra) – hoax a nebezpečná hra na sociálních sítích
 Souhvězdí Velryby – čtvrté největší souhvězdí na obloze (seznam hvězd)
 The Whale – přezdívka amerického letounu Curtiss C-46 Commando
 Velryba Willie – přezdívka amerického letounu Douglas F3D Skyknight